Кубок Европы по баскетболу 2013/2014 (или Еврокубок, ) стал двенадцатым розыгрышем второго по значимости международного клубного турнира среди профессиональных мужских команд Европы. Победитель розыгрыша «Валенсия» получил возможность выступать в Евролиге в следующем сезоне.

Изменение формата розыгрыша 
Увеличилось количество команд, выступающих на этапе квалификационного раунда (с 32 до 48). В связи с этим возросло число команд в группах (до 6). Команды, занявшие первые три места в группе на квалификационном раунде выходят в Топ-32 (вместо Топ-16). Со следующего сезона команды будут разделены на две региональных группы, которые будут соревноваться в течение сезона.

Клубы Евролиги, не отобравшиеся в раунд Топ-16, будут выступать с оставшимися 24 командами Еврокубка и сформируют Топ-32.

Участники 
В сезоне стартуют 48 клубов. 41 из них попали в эту стадию соревнований напрямую, оставшиеся 7 вылетели из квалификационного раунда Евролиги.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Топ 32

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа O

Группа P

Плей-офф

Награды 
 MVP регулярного сезона —  Эндрю Гудлок ( УНИКС)
 MVP плей-офф —  Джастин Доллмен ( Валенсия)
 Тренер года —  Андреа Тринкьери ( УНИКС)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Европы по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе